Saint-Sylvestre je název více míst:

 Saint-Sylvestre (Ardèche) – francouzská obec v departementu Ardèche
 Saint-Sylvestre (Horní Savojsko) – francouzská obec v departementu Horní Savojsko
 Saint-Sylvestre (Haute-Vienne) – francouzská obec v departementu Haute-Vienne
 Saint-Sylvestre-Cappel – francouzská obec v departementu Nord
 Saint-Sylvestre-de-Cormeilles – francouzská obec v departementu Eure
 Saint-Sylvestre-Pragoulin – francouzská obec v departementu Puy-de-Dôme
 Saint-Sylvestre-sur-Lot – francouzská obec v departementu Lot-et-Garonne
 Saint-Sylvestre (Québec) – kanadská obec v provincii Québec
 Saint-Sylvestre (Fribourg) – švýcarská obec v kantonu Fribourg